Појам Меримак може да се односи на:
 Меримак (река), река која протиче кроз САД
 Меримак (Вирџинија), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Вирџинија
 Меримак (Висконсин), је град у америчкој савезној држави Висконсин
 Меримак (оклопњача)